de Rham ist der Familienname folgender Personen:

* Georges de Rham (1903–1990), Schweizer Mathematiker
 Jacques de Rham (1909–1990), Schweizer Automobilrennfahrer